O cabo de guerra nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 foi realizado pela última vez em Olimpíadas na cidade de Antuérpia, na Bélgica, nos dias 17 e 18 de agosto.

Resultados

Disputa pelo ouro

Disputa pela prata

Disputa pelo bronze

Referências 
 

Jogos Olímpicos de Verão de 1920
Cabo de guerra nos Jogos Olímpicos